17-й женский молодёжный чемпионат Европы по волейболу (финальный турнир) проходил с 5 по 13 августа 2000 года в двух городах Швейцарии (Невшателе и Биль-Бьене) с участием 12 сборных команд, составленных из игроков не старше 19 лет. Чемпионский титул выиграла молодёжная сборная Чехии.

Команды-участницы 
 Швейцария — команда страны-организатора;
 Италия, Россия, Чехия — по итогам молодёжного чемпионата Европы 1998;
 Бельгия, Венгрия, Германия, Испания, Латвия, Польша, Турция, Хорватия — по результатам квалификации.

Квалификация 
Квалификация (отборочный турнир) чемпионата прошла с 23 по 28 мая 2000 года с участием 24 команд. Были разыграны 8 путёвок в финальный турнир европейского первенства. От квалификации освобождены Швейцария (команда страны-организатора), Италия, Россия, Чехия (по итогам предыдущего чемпионата Европы). 

Отборочный турнир включал один групповой этап, по две лучшие команды из групп которого вышли в финальную стадию чемпионата Европы.

Система розыгрыша 
Соревнования состояли из предварительного этапа и плей-офф. На предварительной стадии 12 команд-участниц были разбиты на 2 группы, в которых играли в один круг. По две лучшие команды из групп вышли в полуфинал плей-офф и далее определили призёров чемпионата. По такой же системе итоговые 5—8-е и 9—12-е места разыграли команды, занявшие в группах соответственно 3—4-е и 5—6-е места

Предварительный этап

Группа 1 
Биль-Бьен

5 августа
 Чехия — Германия 3:2 (15:25, 25:22, 16:25, 25:17, 15:9); Венгрия — Латвия 3:1 (25:17, 25:18, 22:25, 29:27); Италия — Испания 3:0 (27:25, 25:13, 25:20).

6 августа
 Чехия — Венгрия 3:0 (25:19, 25:22, 25:10); Испания — Латвия 3:1 (25:17, 20:25, 25:18, 25:18); Италия — Германия 3:0 (38:36, 25:21, 25:22).

7 августа
 Испания — Венгрия 3:1 (25:20, 25:23, 15:25, 25:18); Италия — Чехия 3:1 (23:25, 25:23, 25:19, 25:20); Германия — Латвия 3:0 (25:18, 25:17, 25:11).

9 августа
 Чехия — Испания 3:0 (25:20, 27:25, 25:21); Италия — Латвия 3:0 (25:17, 25:18, 25:16); Германия — Венгрия 3:0 (25:17, 25:19, 25:22).

10 августа
 Чехия — Латвия 3:0 (25:15, 25:14, 28:26); Италия — Венгрия 3:0 (25:20, 25:18, 25:16); Испания — Германия 3:1(18:25, 25:23, 29:27, 25:12).

Группа 2 
Невшатель

5 августа
 Россия — Бельгия 3:2 (18:25, 25:20, 25:23, 15:25, 15:9); Турция — Польша 3:2 (25:20, 16:25, 20:25, 26:24, 15:9); Хорватия — Швейцария 3:1 (25:14, 26:28, 25:19, 25:17).

6 августа
 Россия — Польша 3:2 (19:25, 25:20, 26:24, 19:25, 17:15); Турция — Швейцария 3:1 (25:15, 22:25, 25:16, 25:18); Хорватия — Бельгия 3:1 (27:25, 25:19, 21:25, 27:25).

7 августа
 Россия — Турция 3:1 (20:25, 25:17, 25:23, 25:19); Польша — Хорватия 3:1 (26:24, 25:20, 18:25, 25:22); Швейцария — Бельгия 3:1 (25:20, 22:25, 25:19, 25:22).

9 августа
 Россия — Хорватия 3:1 (25:23, 23:25, 25:19, 26:24); Турция — Бельгия 3:1 (25:17, 20:25, 25:20, 25:22); Польша — Швейцария 3:1 (25:14, 25:20, 19:25, 25:17).

10 августа
 Хорватия — Турция 3:2 (25:21, 20:25, 23:25, 28:26, 15:13); Польша — Бельгия 3:2 (25:22, 23:25, 17:25, 25:21, 15:9); Швейцария — Россия 3:1 (25:23, 25:20, 23:25, 25:20).

Плей-офф

Полуфинал за 9—12-е места 
12 августа
 Венгрия — Бельгия 3:0 (25:20, 25:18, 25:21).
 Швейцария — Латвия 3:2 (29:31, 25:23, 25:22, 13:25, 15:13).

Полуфинал за 5—8-е места 
12 августа
 Испания — Хорватия 3:2 (20:25, 25:22, 17:25, 25:19, 15:13).
 Германия — Турция 3:2 (27:25, 10:25, 25:18, 18:25, 15:11).

Полуфинал за 1—4-е места 
12 августа
 Италия — Польша 3:2 (25:19, 25:27, 16:25, 25:12, 17:15).
 Чехия — Россия 3:2 (25:22, 25:19, 23:25, 20:25, 15:12).

Матч за 11-е место 
13 августа
 Бельгия — Латвия 3:0 (25:18, 25:14, 25:11).

Матч за 9-е место 
13 августа
 Швейцария — Венгрия 3:2 (25:17, 13:25, 28:26, 23:25, 15:11).

Матч за 7-е место 
13 августа
 Хорватия — Турция 3:2 (20:25, 21:25, 25:21, 25:23, 15:11).

Матч за 5-е место 
13 августа
 Германия — Испания 3:1 (8:25, 27:25, 25:22, 25:20).

Матч за 3-е место 
13 августа
 Польша — Россия 3:2 (25:17, 22:25, 7:25, 25:19, 17:15).

Финал 
13 августа
 Чехия — Италия 3:2 (25:19, 28:26, 22:25, 11:25, 15:13).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Чехия: Гана Захова, Ленка Крейчиржова, Анна Каллистова, Яна Шенкова, Тереза Матушкова, Мартина Франкова, Моника Кучерова, Петра Халцаржова, Тереза Фидлерова, Ивана Плхотова, Михаэла Млейнкова, Зузана Матушова, Маркета Томанова.

  Италия: Элена Тонелли, Франческа Джоголи, Вероника Минати, Адриана Костадинова, Элиза Дзепполони, Элиза Челла, Грета Чиколари, Линда Джордана, Кьяра Далль Ора, Лулама Мусти Де Дженнаро, Раффаэлла Каллони, Паола Кардулло.

  Польша: Марта Вуйцик, Виолетта Лещиньская, Алиса Малиновская, Катажина Сковроньская, Наталия Бамбер, Анна Витчак, Эльжбета Сковроньская, Ивона Кандора, Йоанна Кулиговская, Агата Мруз, Агнешка Джевичук, Доминика Голец, Мариола Барбаховская.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Яна Шенкова
 Лучшая нападающая:  Агата Мруз
 Лучшая блокирующая:  Кати Радцувайт
 Лучшая связующая:  Биляна Глигорович
 Лучшая либеро:  Паола Кардулло
 Лучшая на подаче:  Неслихан Демир
 Лучшая на приёме:  Паола Кардулло
 Самая результативная:  Ольга Точко

Примечания

Ссылки 
 Сайт Европейской конфедерации волейбола
 Архив волейбольных результатов
 European Volleyball Championship U20 2000. women.volleybox

2000
2000 год в волейболе
Чемпионаты Европы в Швейцарии